Companyia dels Ferrocarrils de Valls a Vilanova i Barcelona
 Vlaamse Volksbeweging, grup de pressió nacionalista flamenc